Kolumbija
 Guatapé (grad)
 Guatapé (rijeka)